Сергей Приселков:
 Приселков, Сергей Александрович (1947—2013) — советский актёр, заслуженный артист РСФСР.
 Приселков, Сергей Васильевич (1892—1959) — советский живописец и педагог.